Бангпути́с () — литовский и прусский бог морских бурь, штормов, ветра и волн.

Имя означает «Веющий на волны». В XVIII веке считался богом моря и сравнивался с Нептуном. Чаще всего изображался в виде большекрылого ангела. Чтобы на море не было штормов, ему обычно приносили в жертву солому.

Иногда называется другим именем Веядевис (). Возможно, идентичен Вейопатису.

Литература 
 

Литовская мифология
Морские и речные божества
Боги по алфавиту